Plaats in Indonesië
 Sidoluhur (Godean), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Sidoluhur (Ketapang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sidoluhur (Ambal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sidoluhur (Jaken), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sidoluhur (Lawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java